Оскар за най-добър режисьор e една от наградите на филмовата академия на САЩ, връчвани ежегодно на официална церемония. Физическото измерение на наградата е добре познатата статуетка на изправен рицар, подпрян на меч.

Номинациите в категорията се определят само от членовете на режисьорската гилдия в рамките на филмовата академия. Председател на тази гилдия понастоящем е Лиза Холоденко, режисьор на високо акламирания филм „Децата са добре“ (2010). Победителят обаче, се избира след гласуване в което участват всичките около 6000 членове на академията, в това число режисьори, актьори, сценаристи, продуценти, композитори и т.н.

За 84 церемонии в историята на наградите, 65 режисьори са носители на отличието. Рекордьор по спечелени призове е Джон Форд – 4 на брой от 5 номинации, следван от Уилям Уайлър и Франк Капра с по 3 статуетки и 16 други режисьори с по две награди. Абсолютен рекордьор по номинации е Уилям Уайлър – 12 на брой, следван от Били Уайлдър с 8, Дейвид Лийн, Фред Зинеман, Уди Алън, Стивън Спилбърг и Мартин Скорсезе с по 7 номинации. Сред режисьорите с най-много номинации без нито една спечелена награда са Алфред Хичкок, Робърт Олтмън, Кларънс Браун и Кинг Видор с по 5 номинации, следвани от Стенли Кубрик, Сидни Лъмет, Федерико Фелини и Питър Уиър с по 4 номинации без спечелена статуетка.

През 1929 година, на първата церемония по връчване на наградите, режисьорската категорията е разделена на две, съответно за най-добър режисьор на драма и най-добър режисьор на комедия. Разделението е премахнато още на следващата година.

Рекорди

Носители и номинирани 
Долните таблици показват всички номинирани за наградата режисьори по десетилетия. Носителят на приза е на цветен фон, първи в списъка за съответната година.

1920-те

1930-те

1940-те

1950-те

1960-те

1970-те

1980-те

1990-те

2000-те

2010-те

2020-те

Вижте също 
 Награди на филмовата академия на САЩ
 Оскар за най-добра мъжка роля
 Оскар за най-добра женска роля
 Оскар за най-добра поддържаща мъжка роля
 Оскар за най-добра поддържаща женска роля

Бележки и Източници 

 Награди на академията – Бази данни (официален сайт)

Външни препратки 
 Oscars.org (официален сайт на Академита)
 Награди на академията – Бази данни (официален сайт)

Награди на филмовата академия на САЩ